Landed — седьмой студийный альбом группы Can, записанный и изданный в 1975 году. Считается, что с этого альбома у Can начался период менее экспериментальных, более лёгких записей.

Об альбоме 
В Landed группа экспериментирует с глэм-роком, большинство записей имеют «приподнятое» настроение. Однако последняя и наиболее длинная композиция в альбоме, «Unfinished», имеет значительно более эмбиентное звучание, схожее с предыдущими альбомами группы, Future Days и Soon Over Babaluma.

Запись и производство 
Landed был записан в Inner Space Studios в 1975 году, звукоинженером записи был Хольгер Шукай. Первая сторона пластинки была сведена Тоби Робинсоном и Хольгером Шукаем в студии Dierks (расположенной в пригороде Кёльна Стоммельне), вторая сторона была сведена Хольгером Шукаем в Inner Space Studios. Ассистентом звукозаписи всего альбома выступил Рене Тиннер. Альбом был спродюсирован коллективом группы; наряду с альбомом, в том же году на студии Virgin были выпущены синглы «Hunters and Collectors» и «Vernal Equinox».

В честь третьей композиции альбома была названа австралийская рок-группа Hunters & Collectors.

Список композиций

Участники записи 

Can
 Хольгер Шукай — бас, вокал на «Full Moon on the Highway»
 Михаэль Кароли — гитара, скрипка, основной вокал
 Яки Либецайт — барабаны, перкуссия, духовые
 Ирмин Шмидт — клавишные, Alpha 77, вокал на «Full Moon on the Highway»
 Улаф Кублер — тенор-саксофон на «Red Hot Indians»

Производство
 Хольгер Шукай — звукоинженер, сведение
 Тоби Робинсон — сведение (Сторона A)
 Рене Тиннер — ассистент звукозаписи, администратор гастролей
 Бобби Хикман — аппаратура
 Кристина — коллаж обложки
 Farfisa keyboards — электроника
 Alpha 77 — Zurich — электроника

Примечания

Ссылки 
 Landed на discogs.com

Альбомы психоделического рока
Альбомы прогрессивного рока
Can
Альбомы краут-рока